Saint-Coutant (Charente)
Saint-Coutant (Deux-Sèvres)
ook:
Saint-Coutant-le-Grand, Charente-Maritime